Björkman oder Bjorkman ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Björkman (1869–1960), schwedischer Sportschütze
 Christer Björkman (* 1957), schwedischer Sänger
 Erik Björkman (1872–1919), schwedischer Anglist
 Hannu-Pekka Björkman (* 1969), finnischer Schauspieler
 Jonas Björkman (* 1972), schwedischer Tennisspieler
 Pamela J. Bjorkman (* 1956), US-amerikanische Biochemikerin und Molekularbiologin
 Rube Bjorkman (* 1929), US-amerikanischer Eishockeyspieler und -trainer
 Rut Björkman (1901–1988), schwedische Autorin
 Tönnes Björkman (1888–1959), schwedischer Sportschütze
 Walther Björkman (1896–1996), deutsch-schwedischer Orientalist